Професіональна футбольна група А 2005–06 — 82-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона здобув Левскі.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Пірін (Благоєвград) був виключений з турніру після 2 туру та переведений до нижчої ліги через невиплату своїх боргів, результати були анульовані.
2. Клуб ЦСКА (Софія) взяв участь у Кубку УЄФА 2006—2007 як володар Кубка Болгарії 2005—2006.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на soccerway 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

2005–06
Болгарія
Болгарія
2005 у болгарському спорті
2006 у болгарському спорті